MWC steht für:
 GSMA Mobile World Congress, ein von der GSMA veranstalteter Mobilfunkkongress
  (dt. Titel „Eine schrecklich nette Familie“), US-amerikanische Sitcom
 Mennonite World Conference (dt. „Mennonitische Weltkonferenz“), ein internationaler Zusammenschluss mennonitischer Kirchen
 Mountain West Conference, eine regionale Staffel im Hochschulsport in den USA
 Mount Wilson Catalogue, einer der Sternenkataloge, aufgesetzt von Paul Willard Merrill am Mount-Wilson-Observatorium
 Multiply-with-carry, ein arithmetischer Pseudozufallszahlen-Generator von G. Marsaglia
 Monod-Wyman-Changeux-Modell zur Beschreibung allosterischer Effekte bei Proteinen, beschrieben von Jacques Monod (Biologe), Jeffries Wyman (Biologe) und Jean-Pierre Changeux
 Lawrence J. Timmerman Airport (IATA-Code), Flughafen von Milwaukee, Wisconsin

MW-C steht für:
 , ISO-3166-2-Code der malawischen Region

Mwc steht für:
 Unterart der Momenten-Magnituden-Skala zur Erdbebenmessung, abgeleitet von der centroid moment tensor inversion der W-Phase

mwc steht für:
 Are (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen in Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung